Le Fifre steht für
Le Fifre (Berg), Frankreich
Le Fifre (Zeitschrift)